Ла-Мута́д () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 22 км на північ від Клермон-Феррана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2016 року Ла-Мутад і Селлюль було об'єднано в новий муніципалітет Шамбарон-сюр-Морж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 187 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 461,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Ла-Мутад 
 Ла-Мутад на сайті французького Національного інституту географії
 Ла-Мутад на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Мутад на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Пюї-де-Дом

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Пюї-де-Дом